GLR est un sigle qui peut désigner :
 Grande Loge de Russie, une obédience maçonnique russe ;
 , une course d'endurance de 270 miles sur 3 jours tenue au Michigan, aux États-Unis.

GLR est un code qui peut désigner :
 , un aéroport public appartenant au comté, situé dans le Michigan, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports